Краснобо́рский — посёлок в Пудожском районе Республики Карелия, административный центр Красноборского сельского поселения.

Общие сведения 
Расположен в 20 км по автодороге к юго-западу от райцентра Пудож на берегу Мурмозера.
 
Ближайшие сёла Нигижма — в 2 км севернее, Гакугса — 11 км южнее.

В годы Советско-финской войны (1941—1944) на месте посёлка располагался военный городок.

До 2004 года посёлок входил в состав Каршевской сельской администрации.

Население

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 107—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Красноборское сельское поселение на сайте Пудожского муниципального района

Населённые пункты Пудожского района